Калининское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область 
 Калининское сельское поселение — в Тотемском районе

Калининградская область 
 Калининское сельское поселение — в Гусевском районе

Кемеровская область 
 Калининское сельское поселение — в Мариинском районе

Кировская область 
 Калининское сельское поселение — в Малмыжский районе

Краснодарский край 
 Калининское сельское поселение — в Калининском районе

Крым 
 Калининское сельское поселение — в Красногвардейском районе
 Калининское сельское поселение — в Первомайском районе

Новгородская область 
 Калининское сельское поселение — в Мошенском районе

Омская область 
 Калининское сельское поселение — в Омском районе
 Калининское сельское поселение — в Русско-Полянском районе

Пермский край 
 Калининское сельское поселение — в Кунгурском районе

Ростовская область 
 Калининское сельское поселение (Кагальницкий район)
 Калининское сельское поселение (Мясниковский район)
 Калининское сельское поселение (Ремонтненский район)
 Калининское сельское поселение (Цимлянский район)
 Калининское сельское поселение (Шолоховский район)

Рязанская область 
 Калининское сельское поселение — в Ухоловском районе

Северная Осетия 
 Калининское сельское поселение — в Моздокском районе

Тюменская область 
 Калининское сельское поселение — в Викуловском районе

Челябинская область 

 Калининское сельское поселение — в Брединском районе

Чувашия 
 Калининское сельское поселение — в Вурнарском районе